Чешские хоккейные игры 2011 прошли с 21 по 24 апреля 2011 года. Турнир является частью хоккейного Евротура и прошёл в Брно, но матч Швеция — Россия был сыгран в Швеции.

Таблица 

М — сыграно матчей, В — выигрыш, ВО — выигрыш в овертайме или по буллитам, ПО — проигрыш в овертайме или по буллитам, П — проигрыш, Ш — разница шайб, О — очки Синим цветом выделены результаты матчей, завершившихся в дополнительное время. Красным — по буллитам.

Матчи

Награды

Лучшие игроки

Символическая сборная

Ссылки 
 Еврохоккейтур 2010/11

2011
2011 год в хоккее
Спорт в Чехии в 2011 году
Международные спортивные соревнования в Брно
Апрель 2011 года